Movimento de Educação de Base - organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Museu da Educação e do Brinquedo - acervo de brinquedos do início do século XX até os dias atuais e está localizado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

Desambiguações de siglas